String est un mot anglais qui signifie littéralement ficelle ou corde :
 en lingerie, un string est un type de sous-vêtement.
 en informatique, le terme string est un synonyme de chaîne de caractères.
 en électricité, un string est une chaîne de modules solaires photovoltaïques.

 La String Lake Comfort Station,  bâtiment abritant des toilettes publiques dans le comté de Teton, dans le Wyoming, aux États-Unis, inscrit au Registre national des lieux historiques